Le légat est un titre officiel, provenant du latin legare, qui signifie « envoyer avec une mission ».  

Un ministre plénipotentiaire à la tête d'une légation (historiquement à Paris par exemple légation de Monaco ou légation de Géorgie) est parfois nommé légat.

Dans la Rome antique 

Rôle confié aux représentants officiels de la Rome antique envoyés dans les provinces ou dans une nation étrangère (en latin legatus, envoyé, député). Les ambassadeurs étaient des légats du Sénat romain.

Les légats du pape 

Le titre de légat se transmit de l'Empire romain à l'Église catholique romaine ; il fut porté dans celle-ci par les envoyés personnels du souverain pontife. Ces envoyés sont généralement des cardinaux, les lieux où ils vont sont appelés légations (ce sont les divisions administratives des anciens États pontificaux). Au début du , les légations étaient Bologne, Ferrare, Forlì et Ravenne. Depuis la fin des États pontificaux, un légat est le représentant extraordinaire du pape chargé d'une mission spécifique, soit diplomatique, soit pour le représenter à l'occasion d'un grand rassemblement d'Église.

Articles connexes 
 Nonce apostolique
 Délégation

Diplomatie
Legat